Бергштрессер (, , ) — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1896—1964) — немецкий политолог.
 Бергштрессер, Карл Фёдорович (1808—1874) — российский преподаватель, краевед, переводчик, писатель.
  (1883—1960) — немецкий политик.
 Бергштрессер, Николай Карлович (1855—1919) — вице-адмирал российского флота.
 Бергштрессер, Павел Карлович (1851—1920) — российский архитектор.